Pont de Sénard, construction à Saint-Hilaire-de-Loulay en Vendée ;
 Sénard, lieu-dit de la commune d’Aston en Ariège ;
 Sénard, lieu-dit de la commune de Groisy en Haute-Savoie ;
 Sénard, lieu-dit de la commune de Pomeys dans le Rhône ;
 Sénard, lieu-dit de la commune de Saint-Hilaire-de-Loulay en Vendée ;
 Sénard, lieu-dit de la commune de Seuil-d'Argonne dans la Meuse.
 Montrol-Sénard